Le tournoi DPD Open féminin 2019 est l'édition féminine du tournoi DPD Open qui se déroule du 9 au 14 avril 2019 à Eindhoven. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Tessa ter Sluis. 

Les huit meilleures joueuses du monde sont annoncées mais quelques jours avant le début du tournoi, Joelle King et Nouran Gohar annoncent leur forfait.

Au premier tour, l'ancienne championne du monde Rachael Grinham âgée de 42 ans confirme ses bons résultats de l'Open du Texas en éliminant Olivia Blatchford Clyne, joueuse du top 20.

Les quatre meilleures joueuses mondiales se retrouvent en demi-finale, trois joueuses égyptiennes et la Française Camille Serme après des quarts de finale où seule la  mondiale Raneem El Weleily a été en danger face à la star américaine Amanda Sobhy.

Pour la troisième fois de l'année 2019, la championne du monde Nour El Sherbini s'impose en cinq jeux face à la Francaise Camille Serme alors que Raneem El Weleily a de nouveau un match très disputé face à Nour El Tayeb.

Lors de la finale réunissant les deux meilleurs joueuses du monde et revanche des championnats du monde, Raneem El Weleily l'emporte en cinq jeux accrochés face à Nour El Sherbini. Fait rare, la lauréate remporte tous ses matchs en cinq jeux.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 DPD Open
 DPD Open masculin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport aux Pays-Bas en 2019
Squash en 2019
Sport en avril 2019
Événement sportif à Eindhoven